Быстру́ха — сельский посёлок в Краснобаковском районе Нижегородской области. Входит в состав Чащихинского сельсовета.

По данным на 1999 год, численность населения составляла 291 чел.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Краснобаковского района